Антимо́нов — фамилия.

Известные носители 
 Антимонов, Борис Сергеевич (1900—1970) — советский правовед, доктор наук, профессор.
 Антимонов, Леонид Сергеевич (1934—2012) — художник-график.
 Антимонов, Николай Алексеевич (1902—1985) — гидротехник, гидролог, краевед.
 Антимонов, Сергей Иванович (1880—1954) — российский и советский актёр, драматург.